De Hoofdklasse (zaalkorfbal) 2012/13 is de 8e editie editie van de Hoofdklasse, de op een na hoogste competitie van het Nederlandse zaalkorfbal.

Opzet 
De competitie is opgedeeld in 2 Hoofdklassen, A en B. In elke Hoofdklasse spelen 8 teams die elk tegen elkaar uit en thuis spelen.`De nummers 7 en 8 van beide competities degraderen naar de Overgangsklasse. De nummers 1 van elke competitie speelt tegen de nummer 2 van de andere competitie om te bepalen wie de Hoofdklasse-finale speelt.

De winnaar van de Hoofdklasse-finale promoveert naar de Korfbal League. De verliezend finalist kan via een play-down-wedstrijd tegen de nummer 9 van de Korfbal League alsnog promoveren.

Seizoen

Hoofdklasse A

Hoofdklasse B

Play-offs & finale

Promotie/degradatie

Conclusies van het seizoen
 OVVO/De Kroon promoveert als Hoofdklasse-kampioen naar de Korfbal League
 Nic./Alfa College handhaaft zich in de Korfbal League
 Uit de Hoofdklasse A degraderen HKV/Ons Eibernest en SDO/Verzuim Vitaal naar de Overgangsklasse
 Uit de Hoofdklasse B degraderen Mid-Fryslân en Hoogkerk naar de Overgangsklasse

Hoofdklasse zaalkorfbal
Korfbal in 2012
Korfbal in 2013